Блэк-Ривер:

Населённые пункты 
 Блэк-Ривер — город на Ямайке, административный центр округа Сент-Элизабет.
 Блэк-Ривер — тауншип в округе Пеннингтон, Миннесота, США.

Другое 

 Блэк-Ривер — река в штатах Арканзас и Миссури, США.
 Блэк-Ривер — река на Ямайке.
 Блэк-Ривер — река в штате Северная Каролина, США.
 Блэк-Ривер — река в штате Огайо, США.
 Блэк-Ривер (река, Аляска) (англ.) — река на Аляске.
 Блэк-Ривер-Горжес — национальный парк Маврикия.